Sauergräser ist die botanische Bezeichnung für:
 die Familie der Sauergrasgewächse (Cyperaceae)

Sauergräser ist daneben auch ein gelegentlich verwendeter Trivialname für folgende Pflanzengruppen:
 Binsengewächse (Juncaceae)
 Dreizackgewächse (Juncaginaceae)
 Blumenbinsengewächse (Scheuchzeriaceae)